Portland-Cement-Fabrik oder Portland-Zementfabrik oder Portland-Cementfabrik steht für

 Hannoversche Portland-Zementfabrik
 Stettiner Portland-Cement-Fabrik
  Alsensche Portland-Zementfabrik in Itzehoe siehe: Alsen (Zementhersteller)
 den früheren Namen (bis 1978) des Unternehmens HeidelbergCement

Siehe auch:
 Portlandzement